Music Box pode ser:

Música

Canções
"The Musical Box", uma canção interpretada pela banda de rock Genesis do álbum Nursery Cryme
"Music Box" (canção de Thrice), do álbum Vheissu
"Music Box", por Regina Spektor, do álbum Begin to Hope
"Music Box", por Eminem, do álbum Relapse
"Music Box", por The Cooper Temple Clause do álbum Kick Up the Fire, and Let the Flames Break Loose
"Music Box", por Mariah Carey, do álbum de mesmo nome.

Álbuns 
Music Box (álbum de The Monkees)
Music Box (álbum de Mariah Carey)
Music Box (álbum de Evelyn King)

Outros
Music Box Tour, uma digressão de 1993 de Mariah Carey
The Musical Box (banda), uma banda de tributo a Genesis

TV e cinema
The Music Box, um curta-metragem de 1932 estrelando Laurel and Hardy
Music Box (filme), um filme de 1989 dirigido por Costa Gavras
Music Box (canal de TV)
Music Box Italia, um canal de TV italiano

Outros
Music Box Theatre, um teatro da Broadway em Nova Iorque
Music Box Theater (Los Angeles), Los Angeles, Califórnia
The Magical Music Box, uma revista infantil

Music Box